Iziaslav II Mstislavitj (Изяслав II Мстиславич), född cirka 1097, död 1154, var furste (knjaz) av Vladimir-Suzdal och Volynien (1134–1142), Perejaslavl (1143–1145) och storfurste (velikij knjaz) av Kievriket (1146–1154).

Biografi
Han var äldste son till Mstislav Vladimirovitj, furste av Novgorod.

Hans första hustru var en tysk prinsessa, dotter till Konrad III av Tyskland och dennes första hustru Gertrud von Komburg. Hon dog år 1151. 

De fick följande barn:
 Mstislav II av Kiev 
 Jaroslav II av Kiev 
 Jaropolk, prins av Sjumsk 
 Eudoxia, som gifte sig med prins Mieszko III av Polen. 
Iziaslavs andra hustru var dotter till Kung Demetre I av Georgien, men de var endast gifta under några månader strax före Iziaslavs död år 1154.

Referenser
 

Personer i Ukraina under 1100-talet
Personer i Ryssland under 1100-talet
Avlidna 1154
Födda 1097
Kievrikets regenter
Män